Александар Трайковський ( 1992) — македонський футболіст
 Борис Трайковський (1956—2004) — македонський політик, другий президент країни
 Вілма Трайковська — дружина Бориса Трайковського
 Деян Трайковський ( 1992) — словенський футболіст